Beasley ist der Familienname folgender Personen:
 Allyce Beasley (* 1954), US-amerikanische Schauspielerin
 Cheri Beasley (* 1966), US-amerikanische Richterin und 
 Clark Wayne Beasley (1942–2012), US-amerikanischer Zoologe
 Cole Beasley (* 1989), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Cyrus Beasley (* 1972), US-amerikanischer Ruderer
 DaMarcus Beasley (* 1982), US-amerikanischer Fußballspieler
 David Beasley (* 1957), US-amerikanischer Politiker
 Fred Beasley (* 1974), US-amerikanischer Footballspieler
 Glenys Beasley (* 1944), australische Sprinterin
 Hal Beasley (1892–1972), kanadischer Sprinter
 Jack Beasley (1895–1949), australischer Politiker
 Jere Beasley (* 1935), US-amerikanischer Politiker
 Jimmy Beasley (* 1929 oder 1931), US-amerikanischer R&B-Musiker

 Joy Beasley (* 1962), britische Schwimmerin
 Kenyatta Beasley (* ≈1970), US-amerikanischer Musiker und Filmkomponist
 Malcolm Beasley (* 1940), US-amerikanischer Physiker
 Malik Beasley (* 1996), US-amerikanischer Basketballspieler
 Marco Beasley (* 1957), italienischer Tenor
 Maria Beasley, US-amerikanische Unternehmerin und Erfinderin
 Michael Beasley (* 1989), US-amerikanischer Basketballspieler
 R. Palmer Beasley (1936–2012), US-amerikanischer Mediziner
 Sandy Beasley (* 1968), kanadische Softballspielerin
 Vic Beasley (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Walter Beasley (* 1961), US-amerikanischer Jazzsaxophonist und Sänger
 William G. Beasley (1919–2006), britischer Japanologe

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beasley (Calhoun County, Alabama) – nicht mehr existent
 Beasley (Pickens County, Alabama)
 Beasley (Arkansas), im Poinsett County
 Beasley (Mississippi), im Clay County
 Beasley (North Carolina), im Washington County
 Beasley (Dickson County, Tennessee) – nicht mehr existent
 Beasley (Marshall County, Tennessee)
 Beasley (Texas), im Fort Bend County
 Beasley Crossing, im McCulloch County, Texas
 Beasley Crossroads, im Williamson County, Tennessee
 Beasley Fork, im Adams County, Ohio
 Beasley Gap, im Cherokee County, Georgia
 Beasley Road, im Rutherford County, Tennessee

im NRHP gelistete Objekte:
 Beasley Building, in Athens, Ohio, ID-Nr. 82001358
 Beasley Farm, in Lancaster, Kentucky, ID-Nr. 85003719
 Beasley Homestead, in Bethel Heights, Arkansas, ID-Nr. 87002375
 Beasley House, in Lavonia, Georgia, ID-Nr. 83000200
 Beasley-Parham House, in Greenbrier, Tennessee, ID-Nr. 88000286

Siehe auch:
 Beasley Lake
 Beesley
 Beazley
 Bisley